Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Cambridge – miasto i dystrykt w hrabstwie Cambridgeshire, siedziba renomowanego Uniwersytetu w Cambridge
 Cambridge – potoczna nazwa Uniwersytetu w Cambridge
 Cambridge – stacja kolejowa w mieście Cambridge
 Cambridge – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Cambridge – miejscowość w Scottish Borders
 Cambridge – miejscowość w Leeds, w hrabstwie West Yorkshire

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Cambridge – wieś w stanie Idaho, w hrabstwie Washington
 Cambridge – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Cambridge – wieś w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Cambridge – wieś w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Cambridge – wieś w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Cambridge – wieś w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Cambridge – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester
 Cambridge – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex, siedziba dwóch renomowanych uczelni: Uniwersytetu Harvarda oraz Instytutu Technicznego Massachusetts
 Cambridge – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Cambridge – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Furnas
 Cambridge – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Cambridge – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Cambridge – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Cambridge – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Cambridge – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Cambridge – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Cambridge (ang. Cambridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Cambridge (ang. Cambridge Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Cambridge (ang. Cambridge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Cambridge (ang. Cambridge Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Cambridge (ang. Cambridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Cambridge (ang. Cambridge Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Cambridge (ang. Cambridge Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Cambridge (ang. Cambridge Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Cambridge (ang. Cambridge Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille

Miejscowości na Jamajce:
 Cambridge w Saint James

Miejscowości w Kanadzie:
 Cambridge w Ontario

Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Cambridge w Waikato